Нуайяль () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Нуайяль () — коммуна во Франции, департамент Эна

См. также 
 Нуайяль-Мюзийак — коммуна во Франции, департамент Морбиан
 Нуайяль-Понтиви — коммуна во Франции, департамент Морбиан
 Нуайяль-су-Базуж — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен
 Нуайяль-сюр-Вилен — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен
 Нуайяль-сюр-Брюц — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара
 Нуайяль-Шатийон-сюр-Сеш — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен